Гостиницы Чернигова — сеть городских малых и средних гостиниц разных форм собственности для проживания и отдыха гостей города.

Первая гостиница появилась в Чернигове еще в начале 19 века. Это был одноэтажный деревянный дом, в котором находился трактир и номера для приезжих (гостиница «Царьград»). Долгое время «Царьград» оставался единственным общедоступным учреждением Чернигова. Но рост города и увеличение количества приезжих требовало перестройки гостиничного хозяйства. Поэтому количество черниговских гостиниц быстро росло. В начале 20 века их насчитывалось уже 14. Гостиничное хозяйство Чернигова находилось под постоянным пристальным контролем со стороны городского самоуправления. Особенно строгие требования устанавливались к санитарному состоянию помещений, которое контролировалось врачом. В связи с тем, что все черниговские гостиницы были тогда частными, владелец лично отвечал за допущенные нарушения. После Октябрьской революции все гостиницы стали государственными и у них началась новая история .

Действующие гостиницы 

На 1 января 2012 в г. Чернигове действуют 10 гостиниц
 Гостиница «Профсоюзная» (ул. Шевченко, 105а)
 Парк-отель «Чернигов» (ул. Шевченко, 103-а)
 Отель «Городецкий» (проспект Мира, 68-а)
 Гостиница «Украина» (проспект Мира, 33)
 Гостиница «Спорт» (ул. Шевченко, 21)
 Спортивно-оздоровительный комплекс (ул. Набережная, 31)
 Гостиница «Брянск» (ул. Шевченко, 103)
 Гостиница «Придеснянская» (ул. Шевченко, 99a)
 Гостиница Туристического комплекса «Золотой берег» (ул. Береговая, 30)
 Гостиница «Березки» (ул. Кольцевая, 16)

Исторические (несуществующие) гостиницы 

 «Царьград» (район современного ювелирного магазина «Янтарь»)
 «Александровская» (современное здание исторического факультета Черниговского национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко).
 «Гранд-Отель» (район современного кинотеатра имени Н.Щорса)
 «Берлин» (историческая улица Шоссейная, современный пр. Мира, напротив дома современной Филармонии)
 «Марсель» (историческая улица Шоссейная, современный пр. Мира)
 «Бристоль» (историческая ул. Богоявленская, современная ул. Шевченко)
 «Юг» (историческая ул. Богоявленская, современная ул. Шевченко)
 «Эрмитаж» (историческая ул. Богоявленская, современная ул. Шевченко)
 «Сан-Ремо» (историческая ул. Богоявленская, современная ул. Шевченко)
 «Митрополь» (историческая ул. Богоявленская, современная ул. Шевченко)
 «Коммерческие номера» (историческая ул. Богоявленская, современная ул. Шевченко)
 «Бель-Вю» (Историческая ул. Борисоглебская, современная Серёжникова)
 «Европейский» (историческая ул. Воздвиженская, современная Родимцева)
 «Экономия» (историческая Красная, современная Театральная площадь)
 «Спартак» (ул. Малиновского, 59)
 «Колос» (ул. Лётная, 17)
 «Нива» (ул. Всехсвятская, 15)
 «Десна» (ул. Магистратская, 1)

Ссылки 

Гостиницы Украины
Чернигов